Соревнования по лыжным гонкам в скиатлоне среди женщин на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 5 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный лыжный центр расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн, района городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Старт гонки состоялся в 15:45 по местному времени (UTC+8) В соревновании приняли участие 64 спортсменки представляющие 24 НОК. Первую половину дистанции после массового старта — 7,5 км — участницы прошли классическим стилем, затем поменяли лыжи и палки в специальной зоне и прошли вторую половину дистанции свободным стилем.

Олимпийской чемпионкой 2018 года в скиатлоне являлась шведская лыжница Шарлотт Калла, на этот раз она заняла 19-е место.

Тереза Йохауг впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой в личной дисциплине, ранее она была чемпионкой 2010 года в эстафете. 29-летняя Тереза Штадлобер принесла Австрии первую в истории олимпийскую медаль в женских лыжных гонках (мужчины выиграли пять медалей в 1998—2006 годах).

40-летняя Ли Чхэ Вон стала первой женщиной в истории Республики Корея, которая выступила на шести Олимпийских играх (2002—2022). Из лыжниц других стран ранее этого добилась только финка Марья-Лийса Кирвесниеми.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Лыжные гонки на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)
 Протокол соревнований на официальном сайте зимних Олимпийских игр